Guado – punto di attraversamento di un corso d'acqua
 Guado – nome comune della Isatis tinctoria, pianta della famiglia delle brassicaceae
 Guado – razza dell'universo fittizio di Final Fantasy
 Guado – album di Pino Scotto del 2000